Dubnitz bezeichnet

 einen Ortsteil der Stadt Sassnitz im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 den deutschen Namen der Stadt Dubnica nad Váhom in der Nordwestslowakei

Siehe auch:
 Dubnice